Феофан Фарнеевич Давитая ( 15 сентября 1911, с. Эки, Сенакский муниципалитет — 29 июня 1979, Тбилиси) — советский и грузинский географ, климатолог и агрометеоролог; хозяйственный, государственный и политический деятель, доктор сельскохозяйственных наук, профессор, академик АН Грузинской ССР.

Биография 
Родился в 1911 году в селе Эки. Член КПСС с 1939 года.

С 1932 года — на хозяйственной, общественной и политической работе. В 1932—1979 гг. — на научно-исследовательской, преподавательской и руководящей работе в Грузинской ССР, участник Великой Отечественной войны, начальник метеобюро штаба 5-й воздушной армии, директор Института географии имени Вахушти АН Грузинской ССР.
Умер в Тбилиси в 1979 году.

Награды 
 1973 — Государственная премия СССР в области науки (за создание Национального атласа Кубы, в составе коллектива)
 1976 — Большая золотая медаль Географического общества СССР

Ссылки 
 Давитая

Награждённые Большой золотой медалью за учёные труды
Директора научно-исследовательских институтов
Доктора сельскохозяйственных наук
Академики АН Грузинской ССР
Климатологи СССР
Географы Грузии
Климатологи Грузии